Васильчу́к (, ) — украинская и польская фамилия.
 Васильчук, Александр Дмитриевич (1923—1998) — полковник Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945).
 Васильчук, Антон Климентьевич (более известен под фамилией Васиньчук; 1885—1935) — украинский общественный и политический деятель.
 Васильчук, Виталий Семёнович (в монашестве Диодор; род. 1979) — епископ Украинской православной церкви (Московского патрирхата), епископ Южненский, викарий Одесской епархии.
 Васильчук, Иван Юрьевич (род. 1984) — украинский самбист.
 Васильчук, Марат Петрович (1932—2019) — советский и российский государственный и хозяйственный деятель, Председатель Федерального горного и промышленного надзора России (1992—1997).
 Васильчук, Юрий Алексеевич (1929—2012) — академик РАЕН, доктор философских наук, профессор политической экономии, советский шахматист, мастер спорта СССР.